Comitatul Worcester () se poate referi la unul din următoarele comitate.

Anglia 

 Worcester, un oraș și un district metropolitan, fost comitat, al cărui nume a fost ulterior diseminat

Statele Unite  
 Comitatul  Worcester, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul  Worcester, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Worcester (dezambiguizare)